Dit is de wereldranglijst van augustus 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 augustus 1995.

Mannen 08